31-й чемпионат СССР по боксу проходил 21—25 марта 1965 года в Москве (РСФСР).

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионаты СССР по боксу
 31.Soviet Union National Championships - Moscow - March 21-25 1965

Соревнования по боксу в Москве
Март 1965 года
1965 год в Москве
Спорт в России в 1965 году